Владимир Мельниченко:
 Мельниченко, Владимир Ефимович (род. 1946) — советский историк, публицист.
 Мельниченко, Владимир Васильевич (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.
 Мельниченко, Владимир Владимирович (политик) (род. 1965) — украинский политик.
 Мельниченко, Владимир Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, вратарь польской «Конкордии» (Эльблонг).